Ратковица је насељено место у саставу града Плетернице, у Славонији, Република Хрватска.

Историја 
До нове територијалне организације налазило се у саставу бивше велике општине Славонска Пожега.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Ратковица је имала 224 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Ратковица је имало 320 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Плетерница
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Пожешко-славонској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској